Для своих целей статистическая служба Канады разделяет Нунавут на три переписные области, которые, в свою очередь, разделенной на переписные подобласти. Четыре вида переписных подобластей Юкона можно разделить на муниципальные образования (), поселения без муниципального статуса (, ) и неорганизованные области ().
Ниже представлены списки всех муниципальных образований, поселений и неорганизованных областей территории Нунавут с информацией о численности населения и площади занимаемой территории по данным переписи населения 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 

Переписное деление Канады
Списки:Нунавут